Ка́рбинци () — село в Республике Македония, административный центр общины Карбинци в Восточном регионе страны.

Село расположено в котловине Ежово-Поле, на левобережье долины реки Брегалницы, к северу от города Штип.

История 
В XIX веке село было населённым пунктом в Османской империи. В 1900 году здесь проживало 184 жителя, из них 144 — болгары (македонцы) — христиане и 40 — цыгане. В 1905 году 168 жителей села были прихожанами церкви Болгарской екзархии.

Население 
По результатам переписи 2002 года население села — 673 жителя, из них:
 македонцы — 672 чел.;
 сербы — 1 чел.

Примечания 

Населённые пункты Северной Македонии